Megapodius – rodzaj ptaka z rodziny nogali (Megapodiidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii.

Morfologia 
Długość ciała 28–47 cm; masa ciała 275–1200 g (samice są z reguły cięższe od samców).

Systematyka

Etymologia 
 Megapodius:  megas, μεγαλη megalē – duży; ποδιον podion – stópka, od zdrobnienia πους pous, ποδος podos – stopa. 
 Alecthelia: gr. αλεκτωρ alektōr, αλεκτορος alektoros „kogucik”; ἡλιος hēlios „słońce” (tj. równikowy, tropikalny). Gatunek typowy: Alecthelia urvilii Lesson, 1826 (= Megapodius freycinet Gaimard, 1823).
 Amelous: gr. αμελης amelēs „niedbały”, od αμελεω ameleō „być zaniedbanym” (w nawiązaniu do wytartego ogona). Nowa nazwa dla Alecthelia.
 Megathelia: gr. μεγας megas, μεγαλη megalē „duży”; θηλυς thēlus, θηλεια thēleia „samica”. Gatunek typowy: Megapodius tumulus Gould, 1842 (= Megapodius reinwardt C. Dumont, 1823).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Megapodius cumingii  – nogal rdzawolicy
 Megapodius tenimberensis  – nogal tanimbarski
 Megapodius nicobariensis  – nogal nikobarski
 Megapodius laperouse  – nogal mikronezyjski
 Megapodius layardi  – nogal żółtonogi
 Megapodius pritchardii  – nogal polinezyjski
 Megapodius bernsteinii  – nogal brązowy
 Megapodius geelvinkianus  – nogal namorzynowy
 Megapodius reinwardt  – nogal zmienny
 Megapodius eremita  – nogal melanezyjski
 Megapodius decollatus  – nogal nowogwinejski
 Megapodius forstenii  – nogal seramski
 Megapodius freycinet  – nogal ciemny

Fragment kladogramu obejmujący gatunki z rodzaju Megapodius:

Przypisy

Bibliografia 
 

Nogale